Argentyna  startuje na letnich IO od 1900 roku. Najwięcej medali Argentyna zdobyła w roku 1928, 1936, 1948.

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja według dyscyplin

Bibliografia 
 

!